Il doppio del Virginia Slims of Columbus 1972 è stato un torneo di теніс facente parte del Virginia Slims Circuit 1972.

Франсуаза Дюрр і Гелен Гурлей hanno battuto in фінал Керрі Гарріс і Керрі Мелвілл 6-4, 6-3.

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Columbus